Мелікя́н () — вірменське прізвище. Відомі носії:

 Мелікян Арік Артаваздович (1944—2009) — радянський і російський науковець, доктор фізико-математичних наук.
 Мелікян Арман Варданович (нар. 1963) — вірменський дипломат.
 Мелікян Бабкен Людвигович (нар. 1960) — вірменський футболіст.
 Мелікян Ваагн Гургенович (нар. 1967) — вірменський дипломат.
 Мелікян Гагік Вагінакович (нар. 1960) — вірменський політик і державний діяч.
 Мелікян Ганна Гагіковна (нар. 1976) — вірменський режисер і продюсер.
 Мелікян Грачик Спиридонович (1913—1941) — вірменський композитор.
 Мелікян Єгіше Мелікович (нар. 1979) — вірменський футболіст.
 Мелікян Карпуш Шагенович (1934—2004) — вірменський спортсмен, тренер з вільної боротьби.
 Мелікян Наталія Меліківна (1906—1989) — вірменська вчена, доктор біологічних наук, професорка, Заслужений діяч науки Вірменської РСР.
 Мелікян Романос Овакимович (1883—1935) — вірменський композитор.
 Мелікян Спартак Сейранович (нар. 1968) — вірменський державний діяч.
 Мелікян Спиридон Аветисович (1880—1933) — вірменський композитор, музикознавець.
 Мелікян Хачатур Беглярович (1911—1942) — Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Бажбеук-Мелікян

Вірменські прізвища